Kagoshima United FC (鹿児島ユナイテッドFC), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Kagoshima-præfekturet, og de spiller i J3 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 9. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League

Fodboldklubber i Japan